

Toponyme 
La Ruhr, plus dense région industrielle d'Allemagne ;

Hydronyme 
La Ruhr, affluent du Rhin, long d'environ 230 km.